Griffin é um apelido de família da língua inglesa. Na Wikipédia pode referir-se a:

Griffin (Geórgia) - localidade no estado da Geórgia, Estados Unidos.
Griffin (Indiana) - localidade no estado de Indiana, Estados Unidos.
Peter Griffin - personagem da série animada Family Guy
Change Griffon - personagem da série super sentai Changeman
Grifo - antiga criatura lendária.
Criaturas e seres em Harry Potter

Desambiguação